rabin

 Dalja Rabin-Pelosof
 Icchak Rabin
 Le’a Rabin
 Michael O. Rabin
 Trevor Rabin